Axel Urne er navnet på flere personer:

 Axel Knudsen Urne (rigskansler) (død 1577) – dansk rigskansler
 Axel Knudsen Urne (landsdommer) til Rygård (1591 – 1626) – dansk landsdommer
 Axel Jørgensen Urne (1598 – 1653) til Brobygård, Viffertsholm og Kjellerup Hovedgård – dansk godsejer